Mount Whitcombe ist der Name folgender Berge:

 Mount Whitcombe (Antarktika) an der Scott-Küste, Viktorialand
 Mount Whitcombe (Neuseeland) im Ashburton District, Region Canterbury